Ahmed Gindil Salih (Kartúm, 1932–?) szudáni nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Egyéb megnevezése Ahmed Gindeel Saleh. Polgári foglalkozása sportvezető.

Pályafutása

Labdarúgóként
Játékosként 1948-tól 1951-ig sportolt.

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 1951-ben Kartúmban vizsgázott. Vizsgáját követően a Kartúmi Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Szudáni Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésére 1956-tól a Sudan Premier League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A  nemzeti játékvezetéstől 1978-ban visszavonult.

Nemzetközi játékvezetés 
A Szudáni labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1966-tól tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. A nemzetközi játékvezetéstől 1976-ban búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Az 1974-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket az CAF zónában vezetett.

Olimpiai játékok
Az 1972. évi nyári olimpiai játékokon a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta. A kor elvárása szerint az egyes számú partbíró játékvezetői sérülésnél átvette a mérkőzés vezetését. Partbíróként egy mérkőzésre, 2. pozícióban kapott küldést.

Afrikai nemzetek kupája 
Az 1968-as afrikai nemzetek kupája, az 1970-es afrikai nemzetek kupája, valamint za 1974-es afrikai nemzetek kupája tornán  a CAF JB bíróként foglalkoztatta.

1968-as afrikai nemzetek kupája

1970-es afrikai nemzetek kupája

1974-es afrikai nemzetek kupája

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a szudáni Játékvezető Bizottság elnökségének tagja. Bekapcsolódott a FIFA/CAF JB munkájába, a játékvezetők oktatásáért felel, ellenőrzéseket végez.

Szakmai sikerek 
1978-ban a nemzetközi játékvezetés hírnevének erősítése, hazájában 10 éve a legmagasabb Ligában (osztályban) folyamatosan tevékenykedő, eredményes pályafutása elismeréseként, a FIFA JB felterjesztésére az 1965-ben alapított International Referee Special Award címmel és oklevéllel tüntette ki.

Források 

Szudáni labdarúgó-játékvezetők
1932-ben született személyek
Élő személyek